Николай Дюлгеров може да се отнася за:

 Николай Дюлгеров (художник) (1901 – 1982), български художник
 Николай Дюлгеров (политик) (1934 – 2010), български политик
 Николай Дюлгеров (футболист) (р. 1988), български футболист
 Николай Дюлгеров (общественик) (1944 – 2013), съосновател на „Анонимни алкохолици“ – България